Ви́ктор Ио́сифович Лакомский (11 октября 1926, Краматорск — 5 января 2014) — советский и украинский учёный в области электрометаллургии и сварки. Лауреат Государственной премии Украины (1980). Член-корреспондент Национальной академии наук Украины (1992). Заслуженный деятель науки и техники Украины (1998). Обладатель около 200 авторских свидетельств и патентов на изобретения, полученных в разных странах мира.

Биография 
В 1945 году закончил Кузнецкий металлургический техникум в городе Новокузнецк. В 1954 году защитил кандидатскую диссертацию. С 1950 года по 1957 год работал в Институте машиноведения и сельскохозяйственной механики. В том же году перешёл в Институт электросварки им. Е. О. Патона, где с 1967 года заведовал отделом. С 1997 года стал главным научным сотрудником.

Публикации 
Автор более 500 научных работ (среди них 300 статей, 8 монографий), в том числе:
 Аналитическая модель дисперсной системы электропроводного материала / В. И. Лакомский, Г. А. Цыбулькин // Доп. НАН України. — 2004. — № 10. — С. 109—113.
 Аналитическая модель удельного сопротивления электропроводного сыпучего материала / В. И. Лакомский, Г. А. Цыбулькин // Современная электрометаллургия. — 2005. — № 1. — С. 46-49.
 В союзе металлургов и сварщиков — к энергосберегающим технологиям / Б. Е. Патон, В. И. Лакомский, Б. Ф. Петров, А. С. Коротя // Автоматическая сварка. — 2000. — № 6. — С. 24-28, 32.
 Вольт-амперная характеристика термоантрацитовых контактов / В. И. Лакомский // Современная электрометаллургия. — 2004. — № 4. — С. 48-51. — Библиогр.: 6 назв. — рус.
 Зависимость контактного электрического сопротивления термоантрацита от температуры и давления / В. И. Лакомский, В. А. Лебедев // Современная электрометаллургия. — 2004. — № 4. — С. 46-48.
 Зависимость удельного электрического сопротивления дробленого термоантрацита от давления / В. И. Лакомский // Доп. НАН України. — 2006. — № 4. — С. 96-103.
 История становления и развития плазменно-дугового переплава в Институте электросварки им. Е. О. Патона / В. И. Лакомский // Проблемы специальной электрометаллургии. — 2000. — № 1. — С. 35-62.
 К вопросу о температурном коэффициенте электрического сопротивления термоантрацита / В. И. Лакомский // Доп. НАН України. — 2006. — № 10. — С. 103—108.
 К вопросу об удельном электрическом сопротивлении термоантрацита / Б. Ф. Петров, В. И. Лакомский // Современная электрометаллургия. — 2006. — № 2. — С. 50-53.
 Контактная теплопроводность дробленого термоантрацита / В. И. Лакомский // Современная электрометаллургия. — 2004. — № 2. — С. 46-49.
 Контактная теплопроводность дробленого термоантрацита / В. И. Лакомский // Доп. НАН України. — 2004. — № 9. — С. 94-98.

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте ИЭС им. Е. О. Патона
 11 октября 1926 года в Краматорске Донецкой области родился Виктор Иосифович ЛАКОМСКИЙ — ученый в области специальной электрометаллургии и сварки. Член-корреспондент Национальной академии наук Украины (1992). Лауреат Государственной премии Украины (1980). Заслуженный деятель науки и техники Украины (1998).

Заслуженные деятели науки и техники Украины
Члены-корреспонденты НАН Украины
Сварщики